

Patronyme 
Aquino est un nom de famille, notamment porté par :
 Álvaro Luiz Maior de Aquino (1977 -), footballeur brésilien,
 Amy Aquino, actrice américaine,
 Baden Powell de Aquino (1937 - 2000), musicien brésilien,
 Benigno Aquino, Jr. (1932 - 1983), homme politique philippin,
 Benigno Aquino III (1960 - 2021), homme politique philippin,
 Corazon Aquino (1933 - 2009), femme politique philippine,
 Dani Aquino (1990 -), footballeur espagnol,
 Gaspar Aquino de Belen, poète et traducteur philippin du 
 Greg Aquino (1978-), joueur de baseball dominicain,
 Jayson Aquino (1992-), joueur de baseball dominicain,
 Johnny Morales Aquino (1983 -), coureur cycliste guatémaltèque,
 Luca Aquino (né en 1974), trompettiste italien,
 Luciano Aquino (1985 -), joueur canadien de hockey sur glace,
 Luis Aquino (1964 -), joueur portoricain de baseball,
 Sonia Aquino (1977-), actrice italienne.

Infrastructure 
 Aéroport international Ninoy Aquino, aéroport philippin.

Toponyme 
 Aquino, commune italienne de la province de Frosinone.

Homonymie de patronyme